Carl Stockdale (1874-1953), acteur américain.
 David Stockdale (1985-), footballeur anglais.
 Frank Stockdale (1870-1950), acteur américain.
 Jacob Stockdale (1996-), joueur irlandais de rugby à XV.
 James Bond Stockdale (1923-2005), militaire américain, un des officiers les plus décorés de l'histoire de l'US Navy.

Toponyme 

 Stockdale, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie.
 Stockdale, une ville située au nord-est du comté de Wilson, au Texas.

Patronyme anglais